è la mascotte dell'Agenzia Meteorologica Giapponese.

Il nome deriva dalla parola giapponese , che indica "bel tempo". Harerun è stato progettato inserendo gli elementi di sole, nuvole e precipitazioni. La mascotte tiene in mano un bastone verde come preghiera per un mondo di pace senza disastri.

Note

Voci correlate 
 Mascotte
 Meteorologia

Collegamenti esterni 
 

Mascotte
Giappone